Ел Консентидо има више значења:

 Ел Консентидо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консентидо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консентидо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику